regresja w psychologii
 regresja hipnotyczna
 regresja w czytaniu
 regresja w statystyce
 regresja liniowa
 regresja logistyczna
 regresja morza
 regresja w informatyce

Zobacz też 
 recesja